een soort alcohol, zie Brandspiritus
een teken in het Oud-Grieks, zie Spiritus (taalkunde)